Llista de les orquestres simfòniques més importants del món, ordenada per continents.

Àfrica

Sud-àfrica 
 Johannesburg Philharmonic Orchestra

Amèrica

Brasil 
 Orquestra Sinfônica Brasileira web
 Orquestra Sinfônica da Bahia
 Orquestra Sinfônica da Paraíba
 Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo web
 Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia
 Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso
 Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
 Orquestra Sinfônica de Porto Alegre
 Orquestra Sinfônica de Porto Alegre web 
 Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo web
 Orquestra Sinfônica do Paraná
 Orquestra Sinfônica do Recife
 Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas
 Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

Canadà

Estats Units 
Vegeu Llista d'orquestres simfòniques dels Estats Units

Mèxic 

 Orquesta Filarmónica de Jalisco web
 Orquesta de Baja California
 Orquesta Filarmónica de Querétaro
 Orquesta Sinfónica del Estado de México
 Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería
 Orquesta Filarmónica de la UNAM

Àsia

Aràbia Saudí 
 Royal Arabian Symphony Orchestra

Corea del Sud 
 Bucheon Philharmonic Orchestra
 Changwon Philharmonic Orchestra
 Daegu Philharmonic Orchestra
 Daejeon Philharmonic Orchestra
 Gangnam Philharmonic Orchestra
 Gwangju Philharmonic Orchestra
 Jeju Philharmonic Orchestra
 Korean Symphony Orchestra
 Seoul Philharmonic Orchestra
 Suwon Philharmonic Orchestra

Filipines 
 Manila Symphony Orchestra
 Philippine Philharmonic Orchestra
 San Miguel Philharmonic Orchestra
 Carrillo Symphony Orchestra
 Metro Manila Community Orchestra
 Manila Philharmonic Orchestra

Hong Kong 
 Orquestra Filharmònica de Hong Kong (香港管弦樂團)
 Hong Kong Sinfonietta

Índia 
 Orquestra Simfònica de l'Índia web

Indonèsia 
 Twilite Orchestra
 The Jakarta Symphony web

Iran 
 National Orchestra
 Tehran Philharmonic Symphony Orchestra
 Iranian Orchestra for New Music
 Perspolis Symphony Orchestra

Israel 
 Haifa Symphony Orchestra
 Orquestra Filharmònica d'Israel
 Orquestra Simfònica d'Israel Rixon le-Tsiyyon
 Orquestra Simfònica de Jerusalem
 Kibbutz Symphony Orchestra
 Rehovot Orchestra
 Rishon LeZion Orchestra

Japó

Malaisia 
 Malaysian Philharmonic Orchestra
 National Symphony Orchestra(Malaysia)
 Orkestra Radio Televisyen Malaysia
 Penang Symphony Orchestra
 Penang State Symphony Orchestra and Chorus

Oman 
 Royal Oman Symphony Orchestra

Singapur 
 Singapore Symphony Orchestra

Tailàndia 
 Siam Philharmonic Orchestra
 Bangkok Symphony Orchestra
 Thailand Philharmonic Orchestra

Taiwan 
 National Taiwan Symphony Orchestra
 Taipei Symphony Orchestra
 Taipei Philharmonic Orchestra
 Taipei Civic Symphony Orchestra
 Taichung Philharmonic Orchestra
 Kaohsiung City Symphony Orchestra
 Evergreen Symphony Orchestra
 Chimei Philharmonic Orchestra
 Philharmonia Moment Musical

Turquia 
 Presidential Symphony Orchestra
 Bilkent Symphony Orchestra
 Istanbul State Symphony Orchestra
 Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra
 İzmir State Symphony Orchestra
 Dokuz Eylul University Symphony Orchestra
 Eskişehir Metropolitan Municipality Symphony Orchestra
 Anadolu Symphony Orchstra
 Antalya State Symphony Orchestra
 Bursa State Symphony Orchestra
 Cukurova State Symphony Orchestra

Xina 
 Orquestra Simfònica de Beijing (北京交响乐团)
 Orquestra Filharmònica de la Xina
 Guangzhou Symphony Orchestra

Europa 
 Vegeu Llista d'orquestres simfòniques d'Europa.

Oceania

Austràlia

Nova Zelanda 
 Auckland Philharmonia Orchestra
 Auckland Youth Orchestra
 National Youth Orchestra
 New Zealand Symphony Orchestra
 New Zealand Secondary Students Orchestra

Orquestres simfoniques